John Beaufort, 1e graaf van Somerset (ca. 1373-1410), Engels edelman en kruisvaarder
 John Beaufort, 1e hertog van Somerset (1403-1444), Engels edelman
 John Beaufort, markies van Dorset (ca. 1455-1471), Engels edelman